Святловский — русская фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Святловский, Анатолий Владимирович (1854 — после 1918) — генерал-лейтенант.
 Святловский, Викентий Францевич (1796—1842) — русский военный педагог, генерал-майор.
 
 Святловский, Евгений Владимирович (1853—1914) — русский литератор, переводчик, врач.

 Святловская, Александра Владимировна (1855 — 1923 или 1933) — русская оперная певица.
 Святловская, Раиса Самойловна (1849—1912) — доктор медицины, писательница.

См. также 
 Святловские